Berat bezeichnet:

 Berat, eine Stadt und Gemeinde in Albanien
 Berat (Vorname), einen Vornamen albanischer und türkischer Herkunft
 eine Hühnerrasse der Gruppe der Langkräher, siehe Bosnischer Kräher
 einen Qark in Albanien, siehe Qark Berat
 einen ehemaligen Kreis in Albanien, siehe Kreis Berat

Bérat bezeichnet:
 Bérat, eine Gemeinde im Département Haute-Garonne in Frankreich

Bérat ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Chanler-Berat (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Frédéric Bérat (1801–1855), französischer Goguettier (Mitglied einer Goguette), Komponist und Liederdichter

Berât bzw. Beraat bezeichnet:
 Berât, ein osmanisches Dokument, einen Erlass des Sultans mit Gesetzeskraft

Berat Kandili bezeichnet:
 einen türkischen Feiertag, siehe Feiertage in der Türkei